Qeqertaarsuit Kujalliit bezeichnet:
 Qeqertaarsuit Kujalliit (Inselgruppe, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaarsuit Kujalliit (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland